Kalka, città dell'India, situata nel distretto di Panchkula.
 Kalka, fiume situato in Ucraina.